Ла Фарж — фамилия:

 Ла Фарж, Джон (1835—1910) — американский художник.
 Ла Фарж, Кристофер (1897—1956) — американский писатель.

См. также 
 Лафарж